Es el nombre de dos destructores de la Armada Imperial Japonesa y uno de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón han recibido el nombre :

 El Yūgiri, de la clase Murakumo, activo desde 1899, reclasificado como dragaminas en 1920.
 El Yūgiri, de la clase Fubuki, activo desde 1930 y hundido en 1943.
 El Yūgiri (DD-153), de la clase Asagiri, activo desde 1989.